Lo zincolavendulano è un varietà del minerale lavendulano contenente zinco. Originariamente si riteneva fosse una specie mineralogica distinta analoga al lavendulano ma con prevalenza di zinco, poi nel 2006 fu disconosciuta dall'International Mineralogical Association (IMA).

Collegamenti esterni 

Varietà di minerali